Schokoladenhaus steht für

 Schokoladenhaus (Kiew); Herrenhaus in Kiew
 Schokoladenhaus (Wien); Gebäude in Wien-Hietzing
 Schokoladenhaus Rausch; siehe Schokolade#Geschichte
 Chocolaterie